Ёма
 Ёма — злая лесная ведьма в фольклоре коми
 Ёма — река в Вологодской области, правый приток Тошни